Коломийцево — название населённых пунктов на Украине.
Ранее Коломейцево, , от фамилии Коломѣецъ.

Днепропетровская область 
 Коломийцево — посёлок Криворожского городского совета.
 Коломийцево — село в Криворожском районе.

Черниговская область 
 Коломийцево — посёлок в Ичнянском районе.

См. также 
 Коломийцево Озеро — село в Хорольском районе Полтавской области.